Блаже Алексоски (Прилеп, 1. фебруар 1933 — Прилеп, 20. децембар 2015) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Член на судскиот совет
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Пријател на кафедзијата
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Македонски народни приказни 3 ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 2015.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Прилепчани